Пангалос () — греческая фамилия. Известные носители:
 Пангалос, Константин Иванович (Пангало; 1883—1965) — русский ботаник, грек по происхождению, селекционер-овощевод, доктор биологических наук.
 Пангалос, Теодорос (1878—1952) — греческий генерал и политик, диктатор в 1925—1926 годах, в 1926 году краткое время занимал посты президента и одновременно премьер-министра страны.
 Пангалос, Теодорос (политик) (род. 1938) — греческий политик, действующий вице-премьер-министр Греции.